I. osztály 1921/1922 — 19-й розіграш першості Угорщини . Переможцем ліги став МТК, для якого це була сьома перемога поспіль. Титул найкращого бомбардира сезону виграв нападник МТК — Дьордь Орт з показником у 26 м'ячів.

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Склад чемпіона

Бомбардири

Найкращий гравець року

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1921-22 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1921-22 на magyarfutball.hu 
 Чемпіонат Угорщини 1921-22 на mla.hu 
 Повна статистика сезону 

Угорщина
Угорщина
1922